

Лоу-Мор — місто, штат Айова
 Лоу-Мор — переписна місцевість, штат Вірджинія